L'expressió Guerra russopolonesa fa referència a algun dels conflictes entre Polònia (inclosa la  Mancomunitat de Polònia-Lituània) i Rússia.